Lasiobolus är ett släkte av svampar. Lasiobolus ingår i familjen Ascodesmidaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Skålsvampar
Lasiobolus